Erdély, történeti-földrajzi alakulat, amely a mai Románia területén található
Erdélyi Fejedelemség, a 16. század közepétől a 17. század végéig Erdély területén fennálló állam
Irodalom
Erdély, Móricz Zsigmond regénytrilógiája
Folyóiratok
Erdély Marosvásárhelyen az 1870-es években megjelent folyóirat
Erdély, Kolozsváron megjelent folyóirat (1892–1917), (1930–48)
Erdély, Gyulafehérváron megjelent folyóirat (1921–1923)
Erdély, Kolozsváron megjelent folyóirat (1944–1948)